Název Novoveský potok má více vodních toků:

 Novoveský potok (přítok Bodvy) – levostranný přítok Bodvy na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Novoveský potok (přítok Doubravy) – levostranný přítok Doubravy v okrese Havlíčkův Brod
 Novoveský potok (přítok Hájeckého potoka) – levostranný přítok Hájeckého potoka v okrese Domažlice
 Novoveský potok (přítok Chotýšanky) – levostranný přítok Chotýšanky v okrese Benešov
 Novoveský potok (přítok Kocáby) – levostranný přítok Kocáby v okrese Příbram
 Novoveský potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem
 Novoveský potok (přítok Lužické Nisy) – levostranný přítok Lužické Nisy v okrese Jablonec nad Nisou
 Novoveský potok (přítok Orlice) – levostranný přítok Orlice v okresech Pardubice a Rychnov nad Kněžnou
 Novoveský potok (přítok Račinky) – pravostranný přítok Račinky v okrese Šumperk
 Novoveský potok (přítok Rotavy) – pravostranný přítok Rotavy v okrese Sokolov
 Novoveský potok (přítok Sedelského potoka) – pravostranný přítok Sedelského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Novoveský potok (přítok Starovického potoka) – pravostranný přítok Starovického potoka v obci Velké Němčice v okrese Břeclav
 Novoveský potok (přítok Teplé) – levostranný přítok Teplé v okrese Sokolov
 Novoveský potok (přítok Torysy, Drienovská Nová Ves) – pravostranný přítok Torysy na Slovensku v okrese Prešov
 Novoveský potok (přítok Torysy, Košice) – pravostranný přítok Torysy na Slovensku v okresech Košice III a Košice-okolí
 Novoveský potok (přítok Turoveckého potoka) – pravostranný přítok Turoveckého potoka v okrese Tábor
 Novoveský potok (přítok Vlašimské Blanice) – levostranný přítok Vlašimské Blanice v okrese Tábor